Bigastro (valencianisch Bigastre) ist eine südostspanische Gemeinde (municipio) mit  Einwohnern (Stand ) in der Provinz Alicante der Valencianischen Gemeinschaft.

Lage 
Bigastro liegt etwa sieben Kilometer südöstlich der Stadt Orihuela im Süden der Valencianischen Gemeinschaft in der Comarca Vega Baja del Segura.

Bevölkerung

Weblinks 

 Website von Bigastro (spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Valencianischen Gemeinschaft